

Гріндейл — місто, штат Індіана
 Гріндейл — місто, штат Міссурі
 Гріндейл — селище, штат Вісконсин